Chrysalidopsis är ett släkte av svampar. Chrysalidopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chrysalidopsis